La Národní basketbalová liga 2014-2015 (nota anche come Mattoni NBL 2014-2015 per motivi di sponsorizzazione) fu la 23ª edizione del massimo campionato ceco di pallacanestro maschile. Il titolo andò per il 12º anno consecutivo al ČEZ Nymburk.

Regolamento 
Alla competizione partecipano 12 formazioni che si affrontano in una Regular Season strutturata in un doppio girone all'italiana per tutte le squadre (42 incontri) ad eccezione dei detentori del titolo del ČEZ Nymburk (impegnati anche in questa stagione nella VTB United League) che disputano solo metà Regular Season (22 incontri). Al termine della Regular Season, le prime otto classificate accedono ai play-off per il titolo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015